Jméno Evropská má v České republice více ulic:

 Evropská (Praha) – ulice v Praze (Dejvice, Veleslavín, Vokovice, Ruzyně).
 Evropská (Cheb) – ulice v městě Cheb, okres Cheb.
 Evropská (Havlíčkův Brod) – ulice ve městě Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod.
 Evropská (Modřice) – ulice v obici Modřice, okres Brno-venkov.
 Evropská (Mratín) – ulice v obci Mratín, okres Praha-východ.
 Evropská (Příbram) – ulice v městě Příbram, okres Příbram.